Astrantia alpina är en flockblommig växtart som beskrevs av Dionys Rudolf Josef Stur och Carl Fredrik Nyman. Astrantia alpina ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Stjärnflockor
alpina